Сапукая:

 Сапукая — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Сапукая — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.